La Qazaqstan Superkubogy 2015 è stata l'8ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata a Astana allo stadio Astana Arena tra Astana, vincitore del campionato e Qayrat, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato l'Astana per 3-2 ai tiri di rigore dopo lo 0-0 dei Tempi supplementari. Per la squadra di Astana è il secondo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2014
 Qazaqstan Kubogy 2014

Calcio nel 2015
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Nur-Sultan